«Recuerdo»/«a» puede referirse a:

Cine 
 Recuerda (Spellbound) (1945), película de Alfred Hitchcock (también conocida como Cuéntame tu vida).

Toponimia 
 Recuerda (C.P. 42313), municipio de la provincia de Soria, en Castilla y León, España.